Hemerling ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Bernhard Hemerling († 1793), braunschweigischer Amtmann in Börnecke bei Blankenburg (Harz) sowie Erb-, Lehn- und Gerichtsherr auf Wallendorf im Kurfürstentum Sachsen
 Kazimierz Hemerling (1859–1939)